Ольхо́вник:
 Ольховник, или ольшаник — заросли ольхи.
 Ольховник, или  — род деревьев и кустарников семейства Берёзовые.